Pensa peut désigner :

Toponymes 
 Pensa, la commune rurale et le chef-lieu du département de Pensa au Burkina Faso
 Le département de Pensa du Burkina Faso dont Pensa est le chef-lieu

Autres 
 Pensa Custom Guitars est une marque américaine de guitares électriques